Principe Carlo – dipinto di Robert Peake il Vecchio conservato al Castello di Windsor
 Principe Carlo – brigantino della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, poi della Regia Marina come Tronto
 Carlo, principe del Galles